Anna van Oostenrijk (Praag, 7 juli 1528 — München, 17 oktober 1590) was aartshertogin van Oostenrijk. Ze was een dochter van keizer Ferdinand I en Anna van Bohemen.

In 1545 werd ze verloofd met hertog Karel II van Orléans, zoon van koning Frans I van Frankrijk. Hij overleed echter nog voor het huwelijk kon worden voltrokken.

Ze huwde op 4 juli 1546 te Regensburg met prins Albrecht van Beieren (1528 – 1579), die in 1550 regerend hertog van Beieren werd. Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:
 Karel (Starnberg 7 september 1547 – München 7 december 1547)
 Willem (1548 – 1626), hertog van Beieren 1579-1598, huwde met Renata van Lotharingen
 Ferdinand (Landshut, 20 januari 1550 – München, 30 januari 1608); ∞ (morganatisch 1588) Maria Pettembeck (1574 – 1614); hun kinderen droegen de titel graaf/gravin van Wartenberg
 Maria Anna (1551 – 1608); ∞ (1571) aartshertog Karel II van Oostenrijk
 Maximiliana Maria (München, 4 juli 1552 – aldaar, 11 juli 1614), bleef ongehuwd
 Frederik (München, 26 juli 1553 – aldaar, 18 april 1554)
 Ernst (München, 1554 – Arnsberg, 1612), keurvorst en aartsbisschop van Keulen.

Voorouders

Aartshertog (niet regerend)
Habsburg
Oostenrijk, A